Martin (Dakota del Nord), 
 Martin (Eslovàquia), ciutat d'Eslovàquia 
 Martin (Geòrgia), 
 Martin (Louisiana), 
 Martin (Kentucky), 
 Martin (Saskatchewan), 
 Martin (Tennessee), 
 Julien Martin (Angers, vers el 1808 - ?), compositor francès del Romanticisme
 N. Martin
 George Martin
 Georges Martin